

Presentación previa 

El alemán Simon Greul fue el campeón defensor, pero no pudo denderlo con éxito ya que decidió no participar en esta edición.

El argentino Facundo Argüello, es el nuevo campeón del torneo. Tras derrotar a su compatriota Máximo González en la final por 6-4 y 6-1.

Cabezas de serie 

 Guido Pella (Segunda ronda)
 Blaž Kavčič (Primera ronda)
 Thiemo de Bakker (Primera ronda)
 Martín Alund (Segunda ronda)

<li>  Rogério Dutra da Silva (Segunda ronda)
<li>  Gastão Elias (Primera ronda)
<li>  João Souza (Segunda ronda)
<li>  Paul Capdeville (Segunda ronda)

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Porto Alegre 2013